Мушта-Олізаренко Надія Федорівна, Наді́я Фе́дорівна Му́шта-Оліза́ренко (28 листопада 1953, Брянськ — 17 лютого 2017, Одеса) — українська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка.
 Олізаренко Сергій Олексійович (нар. 9 листопада 1954) — україський, радянський легкоатлет.